Дон — вірш О. С. Пушкіна
 Дон — російський військовий супутник
 Дон — група німецьких армій на східному фронті під час Німецько-радянської війни в 1942–1943 роках
 Дон — дворянський титул в Іспанії, Італії і Португалії
 Дон — «титул» хрещеного батька в італійській і американській мафії
 Дон — літера грузинського алфавіту
 Дон-1500 — зернозбиральний комбайн

Дон — річка в Шотландії, на якій розташовано місто Абердин
 Дон — річка в Англії

Дон — муніципалітет, регіон Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто

Дон — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Дон — річка, протікає через Торонто

Дон — регіон на півдні Росії, приблизно відповідає Області Війська Донського (Російська імперія) або Донської області в перші роки Радянської Росії
 Дон — річка, одна з найбільших річок Європи
 Дон — назва федеральної автомобільної дороги М-4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону)

Дон — річка, притока Вілена

Персоналії 

 Девід Дон (*1799-†1841) — англійський ботанік
 Джордж Дон (*1798-†1856) — шотландський ботанік та колекціонер рослин
 Дон Денис Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Дон Дон (*1989) — китайський стрибун на батуті, олімпійський чемпіон та медаліст
 Дон Блат — американський аніматор

Див. також 
 Донн